Buslijn 176 (Amsterdam-Haarlem)
Buslijn 176 (Roermond-Heythuysen)
Buslijn 176 (Rotterdam-Maasdam)